Peçanha ist der Familienname folgender Personen: 

 Nilo Peçanha (1867–1924), brasilianischer Politiker
 Orlando Peçanha (1935–2010), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Peterson Peçanha (* 1980), brasilianischer Fußballspieler

Ort:
 Peçanha (Minas Gerais), Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:
 Pessanha